L'édition 2013 du Championnat d'Europe de football espoirs se déroule en Israël. Le pays organisateur est qualifié d'office pour la phase finale.

Quatre autres nations étaient en course pour l'organisation du tournoi final : la Bulgarie, la Tchéquie, l'Angleterre et le Pays de Galles.

Éliminatoires

Premier tour 
Les équipes sont réparties en dix groupes disputés selon une formule championnat en matchs aller-retour. Cette phase de groupes débute le 25 mars 2011 et se termine le 10 septembre 2012.

Les dix premiers de groupe ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes se qualifient pour le second tour.

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Groupe 3 

|}

Groupe 4 

|}

Groupe 5 

|}

Groupe 6 

|}

Groupe 7 

|}

Groupe 8 

|}

Groupe 9 

|}

Groupe 10 

|}

Classement des deuxièmes 
Un classement comparatif des deuxièmes de groupe permet de qualifier quatre d'entre eux pour le second tour. Dans ce classement comparatif, les résultats des deuxièmes des groupes 1 et 2 contre le sixième du groupe ne sont pas pris en compte.

|}

Second tour 
Sept rencontres à élimination directe en matchs aller-retour opposent les dix premiers et les quatre meilleurs deuxièmes des groupes du premier tour. Les sept vainqueurs de ces confrontations sont qualifiés pour la phase finale en Israël.

|}

Meilleurs buteurs

Phase finale 
La phase finale a lieu en juin 2013 en Israël.
Les équipes qualifiées sont :
 Israël (pays organisateur)
 Espagne
 Italie
 Russie
 Pays-Bas
 Allemagne
 Angleterre
 Norvège

Les équipes sont réparties en deux groupes de quatre dans lesquels elles s'affrontent une fois. Les matchs de groupes se déroulent du 5 au 12 juin 2013.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi finales où le premier d'un groupe affronte alors le second de l'autre groupe.

Groupe A







Groupe B







Demi-finales

Finale

Appel au boycott du tournoi 

Le  décembre 2012, une soixantaine de footballeurs internationaux dont font partie Abou Diaby, Jérémy Ménez, Yohan Cabaye, Alou Diarra, Rod Fanni, , le Belge Eden Hazard,  le Malien Frédéric Kanouté ont signé une pétition contre l'organisation par Israël de l'Euro 2013 espoirs. Les signataires reprochent aux instances dirigeantes de l'UEFA de fermer les yeux sur la récente opération militaire dans la Bande de Gaza de novembre 2012, ainsi que le bombardement du Palestine Stadium de Gaza le 10 novembre 2012 qui a tué quatre adolescents footballeurs' dont la FIFA a promis la reconstruction, ainsi que de la situation d'Omar Rowis (23 ans) et Mohammed Nemer (22 ans) du club d'Al Amari.

En janvier 2013, un appel à l'annulation du tournoi a lieu à l'occasion d'un rassemblement devant le siège de l'UEFA par des militants pro-palestiniens. Les manifestants ont brandi des pancartes « Honte à vous ! ». Michel Platini, président de l'UEFA recevra à cette occasion une partie des manifestants.

Statistiques

Notes et références

Références 

https://fr.uefa.com/under21/season=2013/index.html

 
Football espoirs
Championnat d'Europe en Israël
Sport en Israël en 2013
Sport en juin 2013